Mihai Stoica ist der Name folgender Personen:

* Mihai Stoica (Fußballspieler, 1962) (* 1962), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Mihai Stoica (Fußballspieler, 1965) (* 1965), rumänischer Fußballspieler und -manager